Batistospora är ett släkte av svampar. Batistospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Batistospora